Сен-Бонне́-ан-Шансо́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Главный город кантона Сен-Бонне-ан-Шансор. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05132.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1683 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 1001 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 733 были экономически активными, 268 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 733 активных работали 664 человека (363 мужчины и 301 женщина), безработных было 69 (21 мужчина и 48 женщин). Среди 268 неактивных 93 человека были учениками или студентами, 83 — пенсионерами, 92 были неактивными по другим причинам.

Известные уроженцы 
 Франсуа де Бонн герцог Ледигьер (1543—1626) — французский полководец, последний коннетабль Франции (1622).

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки